absolut (lat. absolutus ‚losgelöst: abgeschlossen, vollendet, unabhängig‘) bezieht sich (teils auch im Sinne Absolutwert) auf:

 Das Absolute, Begriff der Metaphysik

Mathematik und Physik:
 Absoluter Betrag, der Abstand einer Zahl zu Null, Wert ohne Vorzeichen, siehe Betragsfunktion
 Absolute Häufigkeit, Fachausdruck in der Statistik für Anzahl
 Extremwert, ein Maximalwert einer Funktion 
 Absolutmessung, messtechnisch der Wert im Bezug zum festen Referenzsystem
 Absoluter Nullpunkt, der untere Grenzwert für die Temperatur
 Absolute Temperatur, Temperaturangabe auf einer Skala, die sich auf den absoluten Nullpunkt bezieht
 Absolute Konvergenz, Begriff aus der Analysis
 Absolute Geometrie, Teilgebiet der Synthetischen Geometrie

Sowie:
 Absolutadjektiv, ein nicht steigerbares Adjektiv
 Absoluter Kasusgebrauch, in der Linguistik
 Absoluter Komparativ, Absoluter Superlativ, siehe Komparation

 Absoluter Link, Internetverweis, bei dem das genaue Ziel angegeben ist

 Absoluter Herrscher, siehe Absolutismus 
 Absolute Mehrheit, bei Abstimmungen
 Absoluter Mehrwert, Begriff aus der Arbeitswerttheorie von Karl Marx
 Absolute Musik, „reine“ Musik ohne nicht-musikalische Vorgaben

Absolut heißen:
 Absolut (ARTE), eine Fernsehsendung auf ARTE
 Absolut Radio, deutscher privater Hörfunksender
 Absolut relax, Tochterprogramm von Absolut Radio
 Absolut HOT, Tochterprogramm von Absolut Radio
 Absolute (Album), Debütalbum von Mike Leon Grosch

 Absolut Vodka, schwedische Spirituosenmarke

Siehe auch:
 Absolutheitsanspruch